Тутагуал (Тудвал) I (д/н — 510-ті) — перший напівлегендарний король Мену та Галвіделу. В англів відомий як Теовальд, латиною його ім'я Теодовелаун.

За різними відомостями був молодшим син Кінуїта, короля Алт Куїту, або сином Едніведа, короля Діведу. Відповідно першої генеалогії успадкував Галвідел (південнозахідну частину Алт Куїту) і острів Мен у середині 450-тих років (розділив батьківські володіння зі старшим братом Думнагуалом). За другою генеалогією отримав володіння у 480-тих роках.

Можливо, він був згаданий у «Житії святого Нініана», де йдеться про те, що Тутгуал заборонив святому селитися у Вітхорні. Хоча деякі дослідники вважають, що там йшлося про Тутагуала ап Кліноха, короля Алт Куїту. Помер десь на початку 500 чи 510-тих років. Йому спадкував син Дінгад.

Примітки

Джерела 
 Peter Bartrum, A Welsh Classical Dictionary: People in History and Legend Up to about A.D. 1000, Aberystwyth, National Library of Wales, 1993, 649 p
 Bromwich, Rachel (2006). Trioedd Ynys Prydein: The Triads of the Island of Britain. University of Wales Press. ISBN 0-7083-1386-8.
 MacQuarrie, Alan; A. Grant & K. Stringer (editors) (1993). «The Kings of Strathclyde». Medieval Scotland: Crown, Lordship and Community. Edinburgh University Press: 1–19.

Королі острова Мен
королі Галвіделу